Sigismundo d'Este, Senhor de San Martino (1433-1507) — tronco do ramo de San Martinino da Casa de Este
Sigismundo d'Este (1480-1524) — príncipe de Ferrara, filho de Hércules I d'Este

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história
Casa de Este